El término Nod puede referirse a:

La Tierra de Nod, territorio al este del Edén adonde Dios expulsó a Caín.
La Hermandad de Nod, sociedad secreta, movimiento de masas y ejército del juego de estrategia Command & Conquer.
Los Factores NOD, sustancias producidas por bacterias.
Jon Nod, cantante español del género Indie Folk.
Nod-sur-Seine, población y comuna francesa.
Nod 32, un antivirus.